Bridgestone Doubles Championships 1985 został rozegrany w dniach 5–7 kwietnia 1985 roku w hali na nawierzchni dywanowej w Tokio. Tytułu miały bronić Ann Kiyomura i Pam Shriver, lecz z tego duetu przyjechała tylko pierwsza z nich. Wraz z nową partnerką (Candy Reynolds) doszła do półfinału, w którym przegrała z zeszłoroczną finalistką Elizabeth Smylie, grającą z nową partnerką – Kathy Jordan. Amerykańsko-australijski duet w decydującym meczu pokonał Betsy Nagelsen i Anne White, sięgając po pierwsze trofeum historii w turnieju.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1985 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1985 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio